Хоторн има више значења:
 Хоторн (Њујорк)
 Хоторн (Невада)
 Хоторн (Калифорнија)
 Хоторн (Флорида)
 Хоторн (Њу Џерзи)